Milow peut être :
 Milow, commune du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne ;
 Milow, chanteur belge.